Valérien est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme. Il peut faire référence à :

Prénom 
Valérien est dérivé du prénom latin Valerianus. Il a pour variante masculine Valérian et pour formes féminines Valérienne et Valériane

Personnes portant ce prénom 
Valérien, empereur romain de 253 à 260, auteur des persécutions de Valérien.
Valérien II, fils de l'empereur romain Gallien, césar en 256.

 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Valérien.

Saints chrétiens 
Voir

Nom de famille

Toponyme
 Le mont Valérien, colline située à quelques kilomètres à l'ouest de Paris,
 Forteresse du Mont-Valérien, érigée en 1840-1845 sur cette colline,
 Le Mémorial de la France combattante adossé à la forteresse est parfois désigné « Mont-Valérien »,
 Cimetière du Mont-Valérien,
 Quartier du Mont-Valérien, à Nanterre,
 Saint-Valérien (page d'homonymie) : nom de plusieurs communes de France et du Québec.

Voir aussi
Valère

Notes et références